19-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив у Києві в травні 1950 року.

Загальна інформація про турнір 
У чемпіонаті за коловою системою взяли участь 18 шахістів.

Набравши 12½ очок з 17 можливих чемпіоном України вперше (загалом 4 титули) став одесит Юхим Геллер.
Торішній чемпіон Ісаак Липницький відставши на ½ очка фінішував другим. Бронзові нагороди завоював Микола Копаєв з Чернівців.

Крім Ісаака Липницького, в чемпіонаті України брали участь також іншы переможців минулих першостей України, зокрема: дворазовий чемпіон України 1945 та 1946 років Анатолій Банник (6 місце), чемпіон України 1944 року Борис Гольденов (13 місце), чемпіон України 1936 року Йосип Погребиський (15 місце).

Зі 153 зіграних на турнірі партій — 95 закінчилися перемогою однієї зі сторін (62,1%), внічию завершилися 58 партій.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Таблиця чемпіонату
 Деякі партії чемпіонату

1950 у шахах
1950 в Україні
Травень 1950
Чемпіонати УРСР із шахів